2 gminy w Czechach:
 Vlkoš – gmina w powiecie Hodonín w kraju południowomorawskim
 Vlkoš – gmina w powiecie Przerów w kraju ołomunieckim